Анатолий Александрович Кудряшов (17 апреля 1942 — 4 августа 2010) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1964), мастер ФИДЕ.

В составе сборной Туркменской ССР многократно участвовал в главных командных соревнованиях, проводившихся в СССР: Спартакиадах народов СССР 1967, 1975, 1979, 1983, 1991 годов, Всесоюзной Олимпиаде 1972 года, командных первенствах СССР (в том числе на 1-й доске). Неоднократно принимал участие в полуфиналах чемпионата СССР.

После распада СССР жил в Туркменистане. В составе сборной Туркменистана участвовал в шахматной олимпиаде 1994 года.

Примечательная партия 
24 июля 1967 года в предварительном турнире Спартакиады народов СССР (матч Туркменская ССР — Москва) Кудряшову, игравшему на 1-й доске, удалось победить действующего чемпиона мира Т. В. Петросяна. Таким образом Кудряшов вошёл в символический клуб имени М. И. Чигорина (под номером 51).

Кудряшов — Петросян, IV Спартакиада народов СССР, Москва, 1967 год.

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Кd2 c5 4. ed Ф:d5 5. dc С:c5 6. Кgf3 Кf6 7. Сc4 Фc6 8. Фe2 0-0 9. 0-0 a6 10. Кe5 Фc7 11. Кdf3 b5 12. Сd3 Сb7 13. a4 b4 14. Сg5 Кbd7 15. Лad1 К:e5 16. К:e5 Кd5 17. Сc1 Сd6 18. Лfe1 Лfe8 19. h3 Лad8 20. Кf3 a5 21. Фe4 Кf6 22. Фh4 С:f3 23. gf Сe5 24. Крh1 Крf8 25. Фc4 Фb7 26. Крg2 Сd4 27. c3 bc 28. bc Сb6 29. Сg5 h6 30. С:f6 gf 31. Сe4 Фa7 32. Л:d8 Л:d8 33. Лe2 f5 34. Сc2 Крg7 35. Фf4 Лg8 36. Лd2 Сc7 37. Фe3 Фa6 38. Лd1 Крh7+ 39. Крh1 Лg7 40. Сd3 Фd6?? 41. С:f5+. Чёрные сдались (1:0).

Также Кудряшову удавалось в личных встречах брать верх над П. П. Кересом, Ю. Л. Авербахом, В. К. Багировым, Г. П. Кузьминым, Ю. С. Балашовым и другими известными шахматистами.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии А. А. Кудряшова в базе Chessgames
 Личная карточка А. А. Кудряшова на сайте 365Chess

Шахматисты СССР
Шахматисты Туркменистана
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам